Jeune France est une expression pouvant désigner :

 La Jeune France (1829), journal publié de juin à  par le républicain Eugène Plagniol et son collaborateur Léon Gozlan
 Jeunes-France, expression désignant des jeunes romantiques regroupés vers 1830 autour de Pétrus Borel, Gérard de Nerval et Théophile Gautier
 Les Jeunes-France, romans goguenards (1833), roman de Théophile Gautier 
 Celle-ci et celle-là, ou la Jeune-France passionnée, nouvelle de Théophile Gautier
 L'Écho de la Jeune France, revue légitimiste parue de 1833 à 1837
 La Jeune France, revue littéraire parue de 1878 à 1888
 Les Cercles Jeune France, mouvement créé en 1935 autour du sociologue Jean Rivain
 Jeune France (groupe de musiciens), groupe constitué en 1936 par les compositeurs Daniel-Lesur, Olivier Messiaen, André Jolivet et Yves Baudrier
 Jeune France, une association, créée sous l’égide du Secrétariat général à la jeunesse du gouvernement de Vichy en 1940
 La Jeune France, ancien nom de l'Harmonie de Harnes, porté de 1891 à 1925
 La Jeune France (chorale), association chorale dunkerquoise
 Jeune-France de Cholet, club sportif multi-activités basé à Cholet